Рустам Тулаганов Тулкин угли (; род. 6 октября 1991, Ташкент, Узбекистан) — узбекский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Бронзовый призёр Олимпийских игр (2016), серебряный призёр чемпионата Азии (2015) в любителях.

Любительская карьера 
В сентябре 2015 года завоевал серебро на чемпионате Азии в Бангкоке в весе до 91 кг, в финале проиграв казахстанцу Василию Левиту.

В октябре 2015 года участвовал в чемпионате мира в Дохе, и в 1/16 финала соревнований победил единогласным решением судей (счет 3:0) новозеландца Дэвида Ньика, но в четвертьфинале единогласным решением судей (счет 0:3) проиграл кубинцу Эрисланди Савону.

В августе 2016 года завоевал бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весе до 91 кг.

Профессиональная карьера 
Профессиональную боксёрскую карьеру Рустам начал 27 октября 2017 года победив единогласным решением судей (счёт: 40-36, 40-36, 40-36) американского боксёра Роберта Гуэрра (2-5).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Р. Тулаганов на сайте Федерации бокса Узбекистана.
Интервью

Боксёры Узбекистана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Боксёры-проспекты